Durania kan syfta på:

Colombia 

 Durania (kommun), Norte de Santander, 
 Durania (ort), Norte de Santander,